Durner ist der Familienname folgender Personen: